Resolve – album zespołu Lagwagon
 Resolve – singel zespołu Foo Fighters